Эялет Хюдавендигар () — административно-территориальная единица Османской империи. Существовал в 1827—1867 годах. Образовался из части эялета Анатолия (на нынешних землях Турции). Хюдавендигар — это поэтическое и элитарное название города Бурса.

История 
В 1393 году как санджак Хюдавендигар стал составной частью Анатолийского бейлербейства (с 1591 года — эялета). Его статус был довольно высоким, поскольку столицей санджака была Бурса, одно из важнейших городов Османской империи. Кроме политического статуса, в санджака было развито производство бархатных и шёлковых тканей, значительная часть которых шла на экспорт. Также города представляли собой культурные центры.

Впрочем, до начала XIX века, экономика, как в большинстве провинций Османской империи, пришла в упадок. В 1827 году в развитие административно-территориальной реформы, которая началась в 1826 году османский султан Махмуд II реформировал эялет Анатолия, из которого образовалось несколько провинций. Одним из новых эялетов стал Хюдавендигар. К новому эялету Хюдавендигар присоединились санджаки Караси, Афьон-Карахисар, Кютахья.

Благодаря уменьшению размеров эялетов улучшились координация и управляемость. Этому также способствовали впоследствии реформы времён Танзимата в 1830—1840-х годах. В 1867 году эялет Хюдавендигар было преобразовано в вилайет с этим же названием.

Структура 
Эялет состоял из 8 санджаков: Хюдавендигар, Афьон-Карахисар, Кютахья, Биледжик, Бига, Балыкесир, Эрдек, Айвалык.

Источники 
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1984). «Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri». Türk Tarih Kurumu Basımevi. ss. s. 102.
 Dr. Abdülmecit Mutaf. Salnâmelere Göre Karesi (1847—1922), (2003) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, sf.17,18.

Примечания 

История Турции
Эялеты Османской империи